Headbangers Open Air Festival – festiwal metalowy w Niemczech
 Open Air Rock Festival – festiwal rockowy w Wejherowie
 Open'er Festival – festiwal muzyczny w Gdyni
 Summer Breeze Open Air – festiwal metalowy w Niemczech
 Tuska Open Air Metal Festival – festiwal metalowy w Finlandii 
 Wacken Open Air – festiwal metalowy w Niemczech